Giulio Racah (1909-1965), physicien et mathématicien italo-israélien. 
 (137217) Racah, astéroïde
 Racah, cratère lunaire